A Tarroeira o Tarroeira pueden referirse a:

A Tarroeira 

 A Tarroeira (Ames), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Tarroeira 

 Tarroeira (Abegondo), aldea española de la parroquia de Vizoño, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Tarroeira (La Baña), localidad española de la parroquia de Barcala, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.